Wendland kan som auktorsförkortning betyda:

 Hermann Wendland
 Heinrich Ludolph Wendland
 Johan Christoph Wendland

Robotskapade auktorsförkortningar